Michael Bartels, nemški dirkač Formule 1, * 8. marec 1968, Plettenberg, Nemčija.

Življenjepis 
V svoji karieri je nastopil le na štirih Velikih nagradah v sezoni 1991, toda nikoli se mu ni uspelo kvalificirati na samo dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1968
Živeči ljudje
Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali